

Geografia
 Marquard – cittadina del Sudafrica

Onomastica
 Marquard – forma tedesca del nome proprio di persona Marquardo (it.: Marcovaldo)

Persone
 Odo Marquard (1928-2015) – filosofo tedesco.
 Rube Marquard (1886-1980) – giocatore di baseball statunitense.

Pagine correlate
Marquardo
Marquardt
Marcovaldo